Teenage Dream (album), een studioalbum van Katy Perry
 Teenage Dream (single), een single van dit album
 Teenage Dream: The Complete Confection, een nieuwe versie van het album Teenage Dream